FISA peut faire référence à :

Législation 
 Foreign Intelligence Surveillance Act, amendé en 2008 sous le nom de FISA Amendments Act of 2008

Organisations 
 Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron
 Fédération Internationale du Sport Automobile, selon la liste des fédérations de compétition automobile,
 Fédération Internationale de Sports Acrobatiques
 Fédération Ivoirienne de Sport Automobile
 Fédération indépendante des syndicats autonomes

Système de formation 

 Formation Initiale sous Statut Apprenti : Formation par alternance